Академія повітряних сил (Бразилія)
 Академія повітряних сил (Португалія)